Do rywalizacji w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018 przystąpiły 24 reprezentacje. W pierwszej fazie rozgrywek podzielone zostały na cztery grup, w których znalazło się po 6 zespołów.

Do grupy C trafiły reprezentacje Australii, Kamerunu, Rosji, Serbii, Stanów Zjednoczonych oraz Tunezji.

Mecze w grupie C rozegrane zostały w dniach 12-18 września w PalaFlorio w Bari.

Awans do drugiej fazy grupowej uzyskały reprezentacje Stanów Zjednoczonych, Serbii, Rosji oraz Australii.

Tabela

1. kolejka

Kamerun – Tunezja

Australia – Rosja

Stany Zjednoczone – Serbia

2. kolejka

Australia – Stany Zjednoczone

Kamerun – Serbia

3. kolejka

Australia – Kamerun

Rosja – Tunezja

4. kolejka

Serbia – Tunezja

Stany Zjednoczone – Rosja

5. kolejka

Kamerun – Stany Zjednoczone

Serbia – Australia

6. kolejka

Rosja – Kamerun

Australia – Tunezja

7. kolejka

Stany Zjednoczone – Tunezja

Serbia – Rosja

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018